Die Saison 1967/68 der Eishockey-Oberliga war die zehnte Spielzeit der Liga als zweithöchste deutsche Eishockeyspielklasse unter der Bundesliga. Neben dem Meister SC Riessersee schafften auch der Augsburger EV und Eintracht Frankfurt in der Relegationsrunde zur Bundesliga den Aufstieg in die auf zwölf Mannschaften aufgestockte höchste Spielklasse. Die bisherigen Oberliga-Teilnehmer TuS Holzkirchen, ERV Ravensburg, SC Ziegelwies scheiterten in der Qualifikationsrunde zur Oberliga und wurden durch den EV Landsberg, den TEV Miesbach sowie die SC Garmisch-Partenkirchen ersetzt.

Voraussetzungen

Teilnehmer 

Der EHC Holzkirchen war dem TuS Holzkirchen beigetreten.

Modus 
Wie im Vorjahr spielten die teilnehmenden Mannschaften in ihrer jeweiligen Liga, der Oberliga Nord oder der Oberliga Süd, zunächst eine Einfachrunde aus, sodass jeder Verein jeweils ein Heim- und ein Auswärtsspiel gegen die übrigen Mannschaften bestritt. Anders als in der Vorsaison nahmen die besten vier anstatt der besten drei Vereine der beiden Gruppen an der Qualifikationsspielen mit den Teilnehmern auf Platz Vier und Fünf der entsprechenden Bundesliga-Gruppe teil.

Die weiteren Teilnehmer spielten in ihrer jeweiligen Gruppe eine Qualifikationsrunde mit den Besten der entsprechenden Regionalliga-Gruppe aus, allerdings qualifizierten sich nur noch die besten drei Vereine dieser Runde für die folgende Spielzeit, da beide Gruppen auf jeweils sechs Mannschaften abgestockt werden sollten. Zusätzlich spielten die beiden Gruppensieger der Hauptrunde um den Titel Oberligameister.

Hauptrunde

Oberliga Nord 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen.
, ,

Oberliga Süd 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen.
, ,

Oberligameisterschaft

Relegationsrunde

Gruppe Nord 
Aus der Regionalliga Nord nahmen teil (die genauen Platzierungen sind nicht bekannt):
 BFC Preussen Berlin
 HTSV Bremen
 ERC Westfalen Dortmund
 Hamburger SC

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen. , 

Der Mannheimer SC zog sich nach der Spielzeit zurück. Dadurch rückte der BFC Preussen in die Oberliga nach.

Gruppe Süd 
Alle sechs Teilnehmer der Regionalliga Süd nahmen an der Relegationsrunde teil:

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen. ,

Weblinks 
 

1967
Eishockeysaison 1967/68